Rudolf Schwarz est le nom des personnes suivantes :
Rudolf Schwarz (architecte) (1897–1961), architecte allemand.
Rudolf Schwarz (résistant) (1904–1934), homme politique allemand et résistant communiste, membre du Parti communiste allemand.
Rudolf Schwarz (chef d'orchestre) (1905–1994), chef d'orchestre et pianiste britannique d'origine autrichienne.